L’équipe des Îles Vierges des États-Unis de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs islo-américains de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération des Îles Vierges des États-Unis de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat des Amériques

Parcours au Centrobasket

Notes et références

Liens externes 

Îles Vierges américaines
Basket-ball dans les îles Vierges des États-Unis
Équipe des Îles Vierges des États-Unis